La Coppa dei Paesi Bassi 2020-2021 si è svolta dal 2 al 3 aprile 2021: al torneo hanno partecipato 8 squadre di club olandesi e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, al , dopo l'iniziale annullamento della finale.

Regolamento
Il torneo prevede la partecipazione delle migliori otto formazioni al termine della regular season dell'Eredivisie 2020-21 (fatta eccezione della formazione federale del , che, qualora fosse tra le prime otto classificate, lascerebbe il posto alla nona classificata), che disputano quarti di finale, semifinali e finale in gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
Coppa dei Paesi Bassi (pallavolo maschile)